Bergensee ist ein deutscher Ortsname:
 Bergensee, bis 1931: Pietzarken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Pieczarki (Pozezdrze), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergensee, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Pieczarki (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen